Станиславчик — населённые пункты:

Польша

Станиславчик (Подкарпатское воеводство)

Украина
Станиславчик (Винницкая область)
Станиславчик (Киевская область)
Станиславчик (Львовская область)
Станиславчик (Николаевская область)
Черкасская область:
Станиславчик (Черкасский район)
Станиславчик (Шполянский район)